Ресиденсијал Боскес има више значења:

 Ресиденсијал Боскес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ресиденсијал Боскес (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику